Одельша Александрович Агишев (, 10 августа 1939, Ташкент) — советский, российский, узбекский киносценарист, преподаватель сценарного мастерства, профессор ВГИК и ВКСР. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2001), лауреат Государственных премий СССР и Узбекской ССР, лауреат премии «Слово» «За верность профессии».

Биография 
Одельша Агишев родился в 1939 году в Ташкенте. По национальности татарин. В 1956 году окончил Суворовское училище в родном городе, в 1962 году — сценарный факультет ВГИК. Многие фильмы создал в творческом тандеме с режиссёром Эльёром Ишмухамедовым. Наибольшую известность принесли фильмы «Нежность» и «Влюблённые», которые были удостоены международных наград.

С 1985 года — руководитель сценарной мастерской во ВГИК, с 1999 года — профессор. Среди его учеников Пётр Луцик, Алексей Саморядов, Александр Гоноровский, Илья Рубинштейн, Владимир Моисеенко и другие.

1980—1990 годы — председатель Московской гильдии сценаристов.1986 — 1994 годы — секретарь Союза кинематографистов СССР и России.Председатель жюри Екатеринбургского открытого фестиваля документального кино «Россия», член жюри и отборочных комиссий многих отечественных кинофестивалей.

С 2013 года — руководитель сценарной мастерской на ВКСР .

С 1997 года Одельша Агишев пишет сценарии документальных фильмов, сотрудничает с режиссёром Андреем Осиповым в работе над циклом «Легенды Серебряного века», каждый фильм которого был удостоен множества наград на отечественных и международных фестивалях, в том числе трижды премии «Ника» в номинации «Лучший неигровой фильм».

Семья 
 Дочь — актриса Дания Агишева
 Сын — Алексей Агишев

Фильмография

Автор сценария 
  — «Коктебельские камешки» (неигровой, из цикла «Легенды Серебряного века»)
  — «Гвоздь» (руководитель авторского коллектива)
  — «МУР. Третий фронт»
  — «Планета православия» (неигровой, телесериал)
  — «Ты меня слышишь?»
  — «Человек — ветер»
  — «Степной экспресс»
  — «Марина Цветаева. Страсти по Марине» (неигровой, из цикла «Легенды Серебряного века»)
  — «Влюблённые 2»
  — «Обнажённая натура»
  — «Охота на ангела, или Четыре любви поэта и прорицателя» (неигровой, из цикла «Легенды Серебряного века»)
  — «Макс Волошин. Голоса» (неигровой, из цикла «Легенды Серебряного века»)
  — «Новруз»
  — «Месть пророка»
  — «С любовью и болью»
  — «Шок»
  — «Юность гения»
  — «Какие наши годы!»
  — «Любовь и ярость»
  — «Последняя встреча»
  — «Мой добрый человек»
  — «Встречи и расставания»
  — «Чрезвычайный комиссар»
  — «Влюблённые»
  — «Нежность»
  — «Белые, белые аисты»
  — «Буря над Азией»

Участие в фильмах 
  — «Острова» (Валентин Черных)

Призы и награды 
 2015 — Сценарная премия «Слово» «За верность профессии» .
  — Приз кинофестиваля «Окно в Европу» имени А. Тарковского  «За последовательность в творчестве и создание философско-поэтической литературы для кинематографа».
 2005 — Премия Правительства Российской Федерации в области культуры.
  — Приз фестиваля «Золотой минбар» за лучший сценарий игрового кино (фильм «Степной экспресс»).
 2001 — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 1984 — Государственная премия СССР (за сценарий фильма «Юность гения»).
 1971 — Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (за сценарий фильма «Чрезвычайный комиссар»).

Примечания

Ссылки 
 Одельша Агишев на сайте Энциклопедия отечественного кино
 Одельша Агишев на сайте премии «Слово»

Лауреаты кинофестиваля «Окно в Европу»
Преподаватели ВГИК
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Члены Союза кинематографистов СССР
Академики Национальной академии кинематографических искусств и наук России
Лауреаты премии «Лавровая ветвь»